UFC 246: McGregor vs. Cowboy — турнир по смешанным единоборствам, проведённый организацией Ultimate Fighting Championship 18 января 2020 года на спортивной арене «T-Mobile Arena» в городе Парадайс (пригородная территория Лас-Вегаса), штат Невада, США.

В главном бою вечера Конор Макгрегор победил Дональда Серроне техническим нокаутом в первом раунде.

Подготовка турнира 
Бой в полусреднем весе между бывшим чемпионом UFC в полулегком и легком весах Конором Макгрегором и бывшим претендентом на титул в легком весе Дональдом Серроне стал главным событием мероприятия.

Соглавным событием стал реванш в женском легчайшем весе между бывшей чемпионкой UFC в легчайшем весе Холли Холм и бывшей претенденткой на титул Ракель Пеннингтон, первоначально планировавшийся на UFC 243. 27 сентября 2019 года Холли Холм вышла из боя из-за травмы подколенного сухожилия. Бой был перенесен и состоялся на этом мероприятии. Ранее эти бойцы уже встречались между собой в феврале 2015 года на UFC 184, и тогда Холли Холм выиграла бой раздельным решением.

На данном турнире дебютировали два бойца: Оде Осборн (легчайший вес) и Алекс Камур (полутяжёлый вес). Оба бойца являются победителями претендентской серии Дэйны Уайта (Dana White's Contender Series), проходившей в 2019 году (3-й сезон), по итогам которой с бойцами были заключены контракты.

Изменения в карде 
Грант Доусон (Grant Dawson) должен был встретиться с Чэсом Скелли (Chas Skelly) в поединке в полулегком весе. Тем не менее, 14 января Доусон объявил, что он был вынужден уйти, и бой был отменен.

Ожидалось, что бывшая претендентка UFC в женском минимальном весе Клаудия Гаделья встретится на данном турнире с Алексой Грассо. Однако, Грассо не смогла сделать вес и была снята с турнира. Бой был отменён. Ввиду того, что данный бой должен был проходить в главном карде, на его место был поставлен один из ранних предварительных боёв — бой в легчайшем весе между Брайаном Келлехером и Оде Осборном.

Участники турнира

Церемония взвешивания 
Результаты официальной церемонии взвешивания.

В день взвешивания Алекса Грассо весила 121,5 фунтов, что на 5,5 фунтов выше предела веса в 116 фунтов. Спортивная комиссия штата Невада (NSAC) решила отменить бой, потому что участникам не разрешается участвовать в соревнованиях, если вес между ними превышает 3 фунта.

Результаты турнира 

(*) Макгрегор и Серроне сменили весовую категорию и провели бой в полусреднем весе. Позиция обоих бойцов в рейтинге указана для лёгкой весовой категории.

Награды 
Следующие бойцы были удостоены денежного бонуса в $50,000:

 Бой вечера: не присуждался
 Выступление вечера: Конор Макгрегор, Алексей Олейник, Брайан Келлехер, Карлус Диегу Феррейра и Дрю Добер

Гонорары бойцов 
Ниже приводится информация о выплатах бойцам, сообщенная в Атлетическую комиссию штата Невада. Общая раскрытая выплата за мероприятие составила 4 840 000 долларов.

Последствия турнира

Рейтинг бойцов UFC 
21 января 2020 года после прошедшего турнира произошли очередные обновления официальных рейтингов бойцов UFC.

 Арнольд Аллен (#15) покинул Топ-15 полулёгкого веса.

 Энтони Петтис (#11) покинул Топ-15 лёгкого веса после поражения от Карлоса Диего Феррейры, который заменил его в рейтинге.

 Ли Цзинлян (#15) покинул Топ-15 полусреднего веса.

См. также 
Список турниров UFC
Ultimate Fighting Championship

Примечания

Ссылки 
 

Номерные турниры UFC
Спорт в США в 2020 году
События 18 января
Январь 2020 года в США